Satisfaction puede referirse a:

 Satisfaction (serie), serie de televisión australiana nominada a varios premios logie, que se centra en la vida de trabajadoras sexuales de un burdel conocido como 232.
 (I Can't Get No) Satisfaction, sencillo lanzado por la banda británica de rock The Rolling Stones en 1965. La canción fue compuesta por los líderes de la agrupación, el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards.
 Satisfaction (canción de Benny Benassi), una canción de música electrónica, realizada por el DJ y productor italiano Benny Benassi, lanzada en 2003.